Сергей Данилович Овсянников () — русский поэт.

Биография 
Воспитывался в интернате станицы Каменнобродской, получил профессию электросварщика и проработал много лет на стройках Находки, Норильска, Магадана, позже строил Ставропольскую ГРЭС, с 2001 года член Союза писателей СССР и России, с 2007 года член литературного фонда России, Лауреат премии Союза молодёжи Ставрополья. Сейчас проживает в посёлке Солнечнодольске.

Книги 
 
 
 
 
 соавтор книги Земля Изобильная.

Примечания

Ссылки 
 Ставропольские Губернские ведомости

Русские поэты
Сварщики России
Члены Союза писателей России
Персоналии:Солнечнодольск
Писатели Ставрополья